Bot (program)
 Bot (IRC)
 Bot (finanse) – forma finansowania i rozliczania projektów inwestycyjnych.
 BOT (holding) – BOT Holding Bełchatów-Opole-Turów Górnictwo i Energetyka S.A.
 Bot – (Built, Operate and Transfer) – forma finansowania i rozliczania projektów inwestycyjnych
 Yves Bot – prawnik francuski
 Bernard Bot – polityk holenderski.

Zobacz też:
 BOT Skra Bełchatów – męska drużyna siatkarska, uczestnicząca w rozgrywkach Polskiej Ligi Siatkówki
 BOT GKS Bełchatów – polski klub piłkarski z siedzibą w Bełchatowie, grający obecnie w Ekstraklasie.
 BOT Turów Zgorzelec – koszykarski klub sportowy grający w Polskiej Lidze Koszykówki